Topônimos geográficos do Brasil
 Envira, município do Amazonas
 Rio Envira, curso de água que nasce no Acre

Biologia
 "Envira", planta do gênero Daphnopsis
 "Envira branca", planta do gênero Xylopia
 "Envira dura", planta do gênero Ephedranthus
 "Envira preta" ou "cipó envira", planta do gênero Guatteria

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de biologia